Кидония:
 Кидония () — полис в античной Греции, на северо-западном побережья Крита, на территории современного греческого города Ханья.
 Кидония — регион в северном полушарии Марса, содержащий ряд «столовых гор» (холмов с плоским верхом и крутыми склонами).

См. также 
 Knights of Cydonia — песня группы Muse.